Yoldiidae är en familj av musslor. Yoldiidae ingår i ordningen Nuculoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Yoldiidae 64 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Yoldiidae